Моника Линките (, род. 3 июня 1992, Гаргждай, Литва) — литовская певица, участница конкурса «Новая волна 2014» и конкурса песни «Евровидение-2015» в дуэте с Вайдасом Баумилой.

Краткая биография 
С детства мечтала заниматься танцами. Когда научилась игре в фортепиано, то решила выбрать карьеру певицы. Участвовала во множестве проектов, в 2007 году дебютировала в отборочном конкурсе детского Евровидения в Литве. Начиная с 2009 года, участвовала непрерывно во всех отборочных конкурсах Литвы, но победила только в 2014 году с Вайдасом Баумилой.

На конкурсе песни Евровидение 2015 года вышла с Вайдасом в финал с песней «This Time». Пара заняла 18-е место.

В 2023 году вновь выиграла литовский отбор с песней «Stay», что позволило ей вновь поехать на Евровидение, которое пройдет в мае в Ливерпуле

Дискография 
<LI>  — Walk With Me / Пойдем со мной

Ссылки 
 LITHUANIA: MONIKA AND VAIDAS WIN EUROVIZIJOS ATRANKA 2015, WILL SING “THIS TIME” AT EUROVISION
 Моника Линките и Вайдас Баумила — профиль на официальном сайте Евровидения

Участники телешоу «The Voice»
Участники «Евровидения-2015»
Представители Литвы на «Евровидении»
Поп-вокалисты Литвы